

Persone
 Enrico Teodoro Pigozzi – imprenditore italiano
 Luciano Pigozzi – attore italiano

Altro
 Collezione Pigozzi – collezione di arte contemporanea africana a Ginevra